Головачевка — деревня в Большеболдинском районе Нижегородской области. Входит в состав Молчановского сельсовета. Население  человек

Общая физико-географическая характеристика 
 Географическое положение
По автомобильным дорогам расстояние до областного центра города Нижнего Новгорода составляет 210 км, до районного центра села Большого Болдино — 31 км.
 Часовой пояс

История 
В «Списке населенных мест» Нижегородской губернии по данным за 1859 год значится как разноведомственная деревня в первом стане Сергачского уезда при речке Чеке в 60 верстах от Сергача. В деревне насчитывалось 16 дворов и проживало 150 человек (72 мужчины и 78 женщин).

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 85% из 113 человек.

Примечания 

Населённые пункты Большеболдинского района